Соревнования в плавании на 800 метров вольным стилем (мужчины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 28 и 29 июля 2009 года.

Отборочные заплывы начались 28 июля в 10:25 по местному времени (UTC+2), а финал — 29 июля.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Финал

Примечания

Ссылка 
 Результаты 

800 м, вольный стиль, мужчины